Der City Tower Bochum (kurz: City-Tower-Bo) ist ein in Planung befindliches Hochhaus mit gemischter Nutzung an der Ecke Südring/Universitätsstraße in Bochum.

Architektur und Nutzung 
Der über 60 m hohe Bau mit rund 20.000 Quadratmetern Nutzfläche, entworfen vom Büro Gerber Architekten, soll im Jahr 2024 fertiggestellt werden. Es ist eine Mischnutzung aus Büro-, Rooftop Bar-, Gewerbe- sowie Hotelflächen vorgesehen.

Der Entwurf zeichnet sich durch versetzt vertikal angeordnete Fensterflächen aus, die durch Glaskuben an den Gebäudeecken durchbrochen werden. Im Vergleich zu früheren Entwürfen wurde das Äußere deutlich vereinfacht und auch Pläne für einen Gebäudebegrünung wurden fallen gelassen. Neben dem Turm soll ein Parkhaus mit 433 PKW- und 170 Fahrradstellplätzen entstehen.

Der Baubeginn ist nach dem Bauabschluss des Parkhauses vorgesehen. Dessen ursprünglich für Sommer 2022 anvisierte Fertigstellung soll nun bis Ende des Jahres erfolgen. Die Baukosten steigen im Zuge dessen von sieben auf zehn Millionen Euro. Das Gebäude soll nach Errichtung das vierthöchste in Bochum und unter den 20 höchsten Gebäuden in der Region Ruhrgebiet sein.

Weblinks 

 Projektbeschreibung der Bochumer Wirtschaftsentwicklung

Einzelnachweise 

Hochhaus in Bochum
Geplantes Bauwerk in Deutschland
Hochhaus in Europa